Vulliamy ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Vulliamy (1747–1811), britischer Uhr- und Chronometermacher
 Benjamin Louis Vulliamy (1780–1854), britischer Uhrenmacher
 Ed Vulliamy (* 1954), britischer Schriftsteller und Journalist der Zeitung The Guardian
 Gérard Vulliamy (1909–2005), schweizerisch-französischer Maler 
 Justin Vulliamy (1712–1797), britischer Uhrmacher